«Всю ночь напролёт» () — американская комедия 1981 года режиссёра Жан-Клода Трамонта с Барброй Стрейзанд и Джином Хэкменом в главных ролях.

Сюжет 
После конфликта с боссом Джорджа Даплера, сотрудника крупной фирмы, понижают до менеджера в круглосуточном магазине. Вдобавок к этому на его семью наваливается куча проблем, одной из которых становится его дальняя родственница Шерил Гиббонс, возлюбленная его сына Фредди. Желая разрушить их отношения, Джордж сам постепенно в неё влюбляется, что приводит к новому конфликту с супругой и сыном.

В ролях 
 Барбра Стрейзанд — Шерил Гиббонс
 Джин Хэкмен — Джордж Даплер
 Дайан Ладд — Хелен Даплер
 Деннис Куэйд — Фредди Даплер
 Анни Жирардо — учительница французского языка
 Бонни Бартлетт — Патриша
 Фэйт Минтон — девушка-грабитель
 Энн Доран — бабушка Гиббонс
 Верни Уотсон — Эмили Производство 
Изначально фильм планировался как малобюджетная комедия с Джином Хэкменом и Лизой Айкхорн в главных ролях. Сью Мэнджерс, агент Стрейзанд, был в хороших дружеских отношениях с режиссёром картины Жан-Клодом Трамоном и убедил заменить Айкхорн на его протеже. Желание Мэнджерса дать роль Стрейзанд в итоге привело к тому, что после провала картины актриса его уволила.

 Отзывы 
После выхода в прокат картина получила смешанные отзывы. Стивен Холден в журнале Rolling Stone дал фильму положительную оценку, добавив, что игра Стрейзанд была навеяна кинообразами Мэрилин Монро. Также положительно о комедии отозвалась Полин Кейл из The New Yorker'', дав, в частности, положительные оценки игре Хэкмена. Несмотря на это, в 1981 году Барбра Стрейзанд за свою роль была выдвинута на премию «Золотая малина» в номинации «худшая актриса».

Сборы 
Хотя в целом фильм рассматривается как провальный, в свой первый уик-энд он собрал в прокате 1 391 000 долларов США, став № 1 в американских киночартах. В дальнейшем своём прокате картина собрала около 10 млн долларов по всему миру, что с поправкой на инфляцию на сегодняшний день составило бы примерно 22,5 млн долларов.

Примечания

Ссылки 

Фильмы Universal Pictures
Кинокомедии США
Кинокомедии 1981 года
Фильмы США 1981 года
Фильмы на английском языке